Bammesberger steht für:
 Alfred Bammesberger (* 1938) deutscher Linguist
 Bammesberger  Maschinenfabrik, Leonberg